Tribute (): 

 Tribute — музыкальный альбом Оззи Осборна 1987 года.
 Tribute — музыкальный альбом Джона Ньюмена 2013 года.